Moya (Las Palmas) — município espanhol na província de Las Palmas, comunidade autónoma das Canárias
Moya (Cuenca) — município espanhol na província de Cuenca, comunidade autónoma de Castilla-La Mancha
Fuentelespino de Moya — município espanhol na província de Cuenca, comunidade autónoma de Castilla-La Mancha
Santa Cruz de Moya — município espanhol na província de Cuenca, comunidade autónoma de Castilla-La Mancha
Moya (distrito) — no Peru

Desambiguações de topônimos